RN20 oder RN 20 steht für:
 Route nationale 20, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 20 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN20 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN20, Fernstraße in Niger, siehe N20 (Niger)